Liste der Kulturdenkmäler in Steinbach bzw. Liste der Kulturdenkmale in Steinbach steht für:

 Liste der Kulturdenkmäler in Steinbach am Donnersberg
 Liste der Kulturdenkmäler in Steinbach am Glan
 Liste der Kulturdenkmäler in Steinbach (Taunus)
 Liste der Kulturdenkmale in Steinbach (Dresden)

Siehe auch:

 Liste der Kulturdenkmäler in Steinebach